Dryad je lahko:
 Dryad, Washington
 HMS Dryad - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice